Артиллери́йский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Артиллерийский переулок — переулок в Санкт-Петербурге
 Переулки в Таганроге Ростовской области:
 1-й Артиллерийский переулок
 2-й Артиллерийский переулок
 3-й Артиллерийский переулок
 4-й Артиллерийский переулок
 5-й Артиллерийский переулок
 6-й Артиллерийский переулок
 7-й Артиллерийский переулок
 8-й Артиллерийский переулок
 9-й Артиллерийский переулок
 10-й Артиллерийский переулок
 11-й Артиллерийский переулок
 12-й Артиллерийский переулок
 13-й Артиллерийский переулок
 14-й Артиллерийский переулок
 15-й Артиллерийский переулок
 16-й Артиллерийский переулок
 17-й Артиллерийский переулок
 18-й Артиллерийский переулок
 19-й Артиллерийский переулок
 Артиллерийский переулок — переулок в Твери
 Артиллерийский переулок — переулок в Челябинске

Украина 

 Артиллерийский переулок — переулок в Киеве
 Артиллерийский переулок — переулок в Луганске
 Артиллерийский переулок — переулок в Мариуполе Донецкой области
 Артиллерийский переулок — переулок в Харькове
 Артиллерийский переулок — переулок в Херсоне

См также 
 Артиллерийская улица
 Артиллерийский остров